Il singolare del torneo di tennis Bulgarian Open Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Martin Sinner che ha battuto in finale Alejandro Aramburu 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Milen Velev (primo turno)
 Assente
 Miguel Pastura (semifinali)
 Martin Sinner (Campione)

 Frédéric Fontang (quarti di finale)
 Alex Rădulescu (primo turno)
 Alejo Mancisidor (semifinali)
 Alejandro Aramburu (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bulgarian Open Challenger 1994